Кри́сти Лэйнг (; 10 апреля 1985, Ванкувер, Британская Колумбия, Канада) — канадская актриса.

Биография и карьера 
Кристи Лэйнг родилась 10 апреля 1985 года в Ванкувере (провинция Британская Колумбия, Канада), а выросла в . Она белизийского и британского происхождения. Лэйнг была стюардессой и участницей «Мисс Ричмонд». Лэйнг и её две младшие сестры, Никки и Пейдж, занимались танцами до тех пор, пока она не сосредоточилась на своей актёрской карьере и изменила свои приоритеты.

Она наиболее известна ролями Карли Диггл в телесериале «Стрела» и Мэриан в «Однажды в сказке».

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Дети-актёры Канады
Стюарды и стюардессы